Spojení písmen X a L může mít různé významy:

 římské číslo 40
 extra large – velikost oděvů:
 podle EN 13402, evropská konfekční velikost
 řada počítačů Atari (600XL, 800XL a 1200XL)
 XL Airways – letecká společnost

Související články 
 Excel